Pilgerstation kann bedeuten:

 Pilgerherberge
 Pilgerstätte
 Kreuzwegstation